de Poolse naam voor de Oekraïense stad Ivano-Frankivsk
 Woiwodschap Stanisławów, een van de historische woiwodschappen van Polen in een deel dat later deel ging uitmaken van Oekraïne

Polen
 Stanisławów (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Jaworski
 Stanisławów (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Konecki

Woiwodschap Groot-Polen
 Stanisławów (powiat Słupecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki
 Stanisławów (powiat Kolski), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kolski

Woiwodschap Łódź
 Stanisławów (gmina Kutno), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski, in de gemeente Kutno
 Stanisławów (gmina Oporów), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski, in de gemeente Oporów
 Stanisławów (gmina Łęki Szlacheckie), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Piotrkowski, in de gemeente Łęki Szlacheckie
 Stanisławów (gmina Wolbórz), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Piotrkowski, in de gemeente Wolbórz
 Stanisławów (gmina Rzeczyca), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Tomaszowski, in de gemeente Rzeczyca
 Stanisławów (gmina Żelechlinek), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Tomaszowski, in de gemeente Żelechlinek
 Stanisławów (powiat Łaski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łaski
 Stanisławów (powiat Opoczyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Opoczyński
 Stanisławów (powiat Pajęczański), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański
 Stanisławów (powiat Poddębicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Poddębicki
 Stanisławów (powiat Rawski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Rawski
 Stanisławów (powiat Sieradzki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Sieradzki
 Stanisławów (powiat Wieluński), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński

Woiwodschap Lublin
 Stanisławów (powiat Biłgorajski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Biłgorajski
 Stanisławów (powiat Chełmski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski
 Stanisławów (powiat Opolski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Opolski
 Stanisławów (powiat Radzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Radzyński
 Stanisławów (powiat Radzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Radzyński

Woiwodschap Mazovië
 Stanisławów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Stanisławów (powiat Miński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Miński, in de gemeente Stanisławów
 Stanisławów (powiat Białobrzeski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Białobrzeski
 Stanisławów (powiat Gostyniński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Gostyniński
 Stanisławów (powiat Grodziski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Grodziski
 Stanisławów (powiat Kozienicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Kozienicki
 Stanisławów (powiat Nowodworski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Nowodworski
 Stanisławów (powiat Przysuski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Przysuski
 Stanisławów (powiat Radomski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Radomski
 Stanisławów (powiat Szydłowiecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Szydłowiecki
 Stanisławów (powiat Warszawski Zachodni), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Warszawski Zachodni
 Stanisławów (powiat Wołomiński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wołomiński
 Stanisławów (powiat Zwoleński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński

Woiwodschap Silezië
 Stanisławów (powiat Częstochowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Częstochowski
 Stanisławów (powiat Kłobucki), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Kłobucki